Cegielnia (deutsch Ziegelei) ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Cegielnia (Kętrzyn), Dorf der Gmina Kętrzyn in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Louisenthal, Stadt Rastenburg, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Cegielnia (Mstów), Dorf der Gmina Mstów in der Woiwodschaft Schlesien
 Cegielnia (Ostrówek), Dorf der Gmina Ostrówek in der Woiwodschaft Lublin
 Cegielnia (Rogowo), Dorf der Gmina Rogowo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Cegielnia (Tarłów), Dorf der Gmina Tarłów in der Woiwodschaft Heiligkreuz
Dörfer in der Woiwodschaft Woiwodschaft Großpolen:
 Cegielnia (Kleczew), Dorf der Gmina Kleczew im Powiat Koniński
 Cegielnia (Kłodawa), Dorf der Gmina Kłodawa im Powiat Kolski
 Cegielnia (Koźmin Wielkopolski), Dorf der Gmina Koźmin Wielkopolski im Powiat Krotoszyński
 Cegielnia (Wilczyn), Dorf der Gmina Wilczyn im Powiat Koniński
Dörfer in der Woiwodschaft Woiwodschaft Masowien:
 Cegielnia (Brudzeń Duży), Dorf der Gmina Brudzeń Duży im Powiat Płocki
 Cegielnia (Mogielnica), Dorf der Gmina Mogielnica im Powiat Grójecki
 Cegielnia (Radzymin), Dorf der Gmina Radzymin im Powiat Wołomiński